effektiv bezieht sich auf:

 Effektivität, das Verhältnis von erreichtem Ziel zu definiertem Ziel 
 Effektivwert von Spannung, Stromstärke und Leistung in der Elektrotechnik
 Effektiver Jahreszins, die jährlichen und auf die nominale Kredithöhe bezogenen Kosten von Krediten
 Effektivsteuersatz, ein Maß zur Beurteilung der Einkommensteuerbelastung
 Effektive Größen, Kennwerte der Makrofotografie
 resultativ, eine semantische Kategorie
 berechenbar, die Eigenschaft einer mathematischen Funktion, von einem Algorithmus bezüglich eines festzulegenden Maschinenmodells berechnet werden zu können

Siehe auch:

 Effizienz (Begriffsklärung) beziehungsweise effizient, ein Maß für ein Ergebnis unter Berücksichtigung der eingesetzten Mittel